

Famiglie
 Castellani – famiglia del patriziato fiorentino
 Castellani – famiglia di orafi romani

Persone

 Carlo Castellani – bibliotecario e grecista italiano
 Carlo Castellani – attore italiano
 Carlo Castellani – pallavolista italiano
 Ines Castellani Fantoni Benaglio, nota anche con lo pseudonimo di Memini (1849-1897) – scrittrice italiana
 Nicolosa Castellani (XV sec.-1505) – nobildonna italiana

Etnici
Castellani – abitanti di Castel Bolognese
Castellani – abitanti di Castel Cellesi
Castellani – abitanti di Castel Condino
Castellani – abitanti di Castel Gandolfo
Castellani – abitanti di Castel Goffredo
Castellani – abitanti di Castel Lagopesole
Castellani – abitanti di Castel Madama
Castellani – abitanti di Castel San Giovanni
Castellani – abitanti di Castel San Pietro (Svizzera)
Castellani – abitanti di Castel San Pietro Romano
Castellani – abitanti di Castel San Pietro Terme
Castellani – abitanti di Castel Sant'Angelo (comune)
Castellani – abitanti di Castel Volturno
Castellani – abitanti di Castel del Giudice
Castellani – abitanti di Castel del Monte (Italia)
Castellani – abitanti di Castel di Casio
Castellani – abitanti di Castel di Sangro
Castellani – abitanti di Castelchiodato
Castellani – abitanti di Casteldelci
Castellani – abitanti di Castelfidardo
Castellani – abitanti di Castelfiorentino
Castellani – abitanti di Castelfranco Veneto
Castellani – abitanti di Castell'Anselmo
Castellani – abitanti di Castellabate
Castellani – abitanti di Castellafiume
Castellani – abitanti di Castellavazzo
Castellani – abitanti di Castelli (Italia)
Castellani – abitanti di Castello del Matese
Castellani – abitanti di Castello dell'Acqua
Castellani – abitanti di Castello di Sambuca
Castellani – abitanti di Castello di Santa Giuletta
Castellani – abitanti di Castello-Molina di Fiemme
Castellani – abitanti di Castelnovo del Friuli
Castellani – abitanti di Castelnuovo (Avezzano)
Castellani – abitanti di Castelpetroso
Castellani – abitanti di Castelsantangelo sul Nera
Castellani – abitanti di Castelsaraceno
Castellani – abitanti di Castilla la Nueva
Castellani – abitanti di Villa Castelli

Altro
 Cappella Castellani – cappella della famiglia Castellani nella Basilica di Santa Croce di Firenze
 Palazzo Castellani – edificio nel rione Trevi di Roma
 Stadio Carlo Castellani – impianto sportivo di Empoli
 Ulcera di Castellani – tipo di ulcera
 Via dei Castellani – strada del centro storico di Firenze

Pagine correlate 
 Castellano